Questa voce raccoglie un approfondimento sulle classifiche finali della sottofederazione calcistica di Sussak, attiva nel periodo interbellico, prima come torneo provinciale di quella di Zagabria (1922-1939), poi come sottofederazione indipendente (1940 e 1941), interrotta a causa della seconda guerra mondiale.

Edizioni

1922-23
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|SEMIFINALE

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|FINALE

1923-24
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|PRIMO TURNO

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|SEMIFINALE

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|FINALE

1924-25
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|PRIMO TURNO

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|SEMIFINALI

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|FINALE

1925-26
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|SEMIFINALE

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|FINALE

1926-27
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|SEMIFINALI

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|FINALE

1927-28
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|FINALE

1928-29
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|FINALE

1929-30
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|SEMIFINALE

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|FINALE

1930-31

1931-32

1932-33

1933-34

1934-35

1935-36
Sono disponibili solo i risultati dell'Orijent. Le altre partecipanti erano: Jela Sušak, Jadran Kostrena, SK Kostrena, Primorje Krasica, Triglav Podvežica e Delnice.
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center| PRIMO TURNO

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center| SECONDO TURNO

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center| SEMIFINALI

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center| FINALE

|-

1936-37

1937-38

1938-39

1939-40
Prima edizione della sottofederazione di Sussak indipendente. La vincitrice accede agli spareggi per la promozione in Hrvatska liga 1940-41.
Le squadre partecipanti vengono divise in due gironi eliminatori e le due vincitrici accedono alla finale:
Partecipanti gruppo B: Hreljin (vincitrice), Zamet, , ŠK Kostrena, Senjski ŠK, , , Delnice, Primorje Krasica

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|FINALE SOTTOFEDERALE

1940-41
Campionato interrotto poiché il 6 aprile 1941 le potenze dell'Asse cominciarono l'Invasione della Jugoslavia ed il 17 i balcanici si arresero. Il Regno di Jugoslavia venne smembrato fra i paesi vincitori (Germania, Italia, Ungheria e Bulgaria) e nacque anche lo Stato Indipendente di Croazia (comprendente Croazia e Bosnia).

Note

Voci correlate 
Prvi razred
Sušački nogometni podsavez
Zagrebački nogometni podsavez

Bibliografia
 Marinko Lazzarich, Neka bude Orijent [La storia, i protagonisti, le classifiche dei primi 100 anni di vita della società], 2019.

Collegamenti esterni 
 
 
 

Campionato jugoslavo di calcio